Schieren peut faire référence à :
 Schieren, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein ;
 Schieren, commune luxembourgeoise du canton de Diekirch.